Serenata para cuerdas es el nombre que reciben varias composiciones musicales:

 Serenata para cuerdas (Chaikovski)
 Serenata para cuerdas (Dvořák)
 Serenata para cuerdas (Elgar)
 Serenata para cuerdas (Kalínnikov)
 Serenata para cuerdas (Reinecke)
 Serenata para cuerdas (Suk)